Fernhout ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Fernhout (1912–1974), niederländischer Maler
 John Fernhout (1913–1987), niederländischer Filmer und Fotograf